Johann Strauss può riferirsi a:

 Johann Strauss (1804-49) detto Johann Strauss padre, compositore austriaco
 Johann Strauss (1825-99) detto Johann Strauss figlio, compositore austriaco, figlio del precedente
 Johann Strauss (1866-1939), compositore austriaco, figlio di Eduard Strauss, a sua volta figlio di Johann Strauss padre e fratello di Johann Strauss figlio